Владимир Гой (; настоящее имя Астапчик Владимир Петрович, род 11 июля 1955, Рига) — латвийский писатель, автор детских сказок и прозы для взрослых, один из самых известных русских прозаиков Латвии.

Биография

Книги 
 «Хранитель альпийских фиалок», сборник сказок. 1997 год
 «Собиратель звёзд», сборник сказок. 1998 год
 «Орлана», сборник сказок. 2002 год
 «Вкус жизни», сборник рассказов. 2003 год
 «Записки современного человека и несколько слов о любви», сборник рассказов. 2007 год
 «Лживый роман» 2012 год
 «Стертые времена» 2014 год
 «Без маникюра» 2016 год
В 2008 году все сборники сказок были переведены на латышский язык издательством Valters un Rapa.

Награды 
Золотая медаль Франца Кафки, как мастера короткого рассказа (2006 год)

Примечания

Ссылки 
 «Я не выдумал ни одного слова!» Мая Халтурина
 «По поводу новой книги Владимира Гоя „Лживый роман“» Никита Скородум
 «Вкус жизни Гоя» Игорь Мейден
 Произведеня В. Гоя на ПРОЗА.РУ
 Vladimirs Gojs

Писатели Латвии